Hageniella är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Broth.. Enligt Catalogue of Life ingår Hageniella i familjen Sematophyllaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sematophyllaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hageniella